Izraz Sveti Rok je višeznačan:

 Sveti Rok, svetac rimokatoličke Crkve, hodočasnik, dobrotvor, zaštitnik od kuge i kolere. 
 Sveti Rok (Lovinac), naselje u Lici
 Tunel Sveti Rok, tunel na Autocesti A1 (Dalmatini)